Француска Република је званично име Француске.

Француска република се такође може односити и на:
Прва француска република (1792—1804)
Друга француска република (1848—1852)
Трећа француска република (1870—1940)
Четврта француска република (1946—1958)
 (1958—)